Роберт I од Фландрије (1035 - Турне, 13. октобар 1093) је био гроф Фландрије. Био је син Балдуина V Фландријског и Аделе од Француске.

Породично стабло 

Умрли 1093.
Грофови Фландрије